Кирил Василев може да се отнася за:
 Кирил Василев (юрист), български юрист, депутат в Учредителното събрание
 Кирил Василев (художник) (1908 – 1987) – български художник
 Кирил Василев (учен) (1918 – 2014) – български философ, академик
 Кирил Василев (футболист) (р. 1967) – български футболист
 Кирил Василев (поет) (р. 1971) – български поет
 Кирил Василев (генерал-майор) (р. 1950) – български офицер, генерал-майор